

Medicina 
 Canale di Volkmann – sistemi di canali decorrenti diagonalmente o perpendicolarmente a canali di Havers
 Sindrome di Volkmann – contrattura permanente della mano e del polso con conseguente deformità simile ad artigli della mano e delle dita

Persone 
 Alfred Wilhelm Volkmann (1801-1877) – fisiologo e filosofo tedesco
 Artur Volkmann (1851-1941) – scultore e pittore tedesco
 Elisabeth Volkmann (1936-2006) – attrice tedesca
 Hans von Volkmann (1860-1927) – pittore e illustratore tedesco
 Jacob Volkmann (1980) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Johann Jacob Volkmannk (1732-1803) – scrittore tedesco
 Richard Volkmann (1832-1892) – filologo e docente tedesco
 Richard von Volkmann (1830-1889) – chirurgo tedesco
 Robert Volkmann (1815-1883) – compositore tedesco